

Sigle 
 Donkey Kong Land – videogioco
 Dry Kill Logic – gruppo musicale statunitense

Altro 
 DKL – targa automobilistica del distretto di Kłodzko  (Polonia)